Films
Lovers (1927), een Amerikaanse dramafilm onder regie van John M. Stahl
Lovers (1995), een Oostenrijkse filmkomedie onder regie van Xaver Schwarzenberger
Lovers (1999), een Franse dramafilm onder regie van Jean-Marc Barr
Overige verwijzingen
Lovers (rederij), een Amsterdamse rederij